Закон:
 Закон, в праве — нормативно-правовой акт, принимаемый законодательным органом государства.
 Закон, в науке — повторяемая связь явлений.
 «Закон» — советский фильм режиссёра Владимира Наумова (1988 год).
 «Закон» — российский телесериал режиссёра Александра Велединского (2002 год).

См. также 

 Закон и порядок
 Власть закона
 
 Закон есть закон
 
 Законность

Примечания